Антон Гюнтер (; ) — граф Ольденбурга с 1603 и Дельменхорста с 1647 года. Сын Иоганна VII Ольденбургского (1540—1603) и Елизаветы Шварцбург-Зондерсгаузенской.

Биография 
Антон Гюнтер оставил по себе добрую память благодаря политике нейтралитета, которой он неукоснительно придерживался во время Тридцатилетней войны. Это позволило Ольденбургу избежать разорения, которое постигло почти все другие государства Священной Римской империи. Кроме того, Антон Гюнтер значительно расширил пределы своих владений, присоединив к ним графство Дельменхорст.

Чтобы поправить финансовое положение своего государства, Антон Гюнтер придавал большое значение разведению и экспорту лошадей ольденбургской породы, из-за чего его прозвали «конюхом императора». В 1610-е годы конфликтовал с вольным городом Бременом из-за пошлины, которую он распорядился взимать с судов, проплывавших по Везеру. Улаживать спор пришлось лично императору Фердинанду II.

Антон Гюнтер был женат на Софии Катерине (1617—1696), дочери герцога Александра Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургского и его жены Доротеи Шварцбург-Зондерсгаузенской. Поскольку его брак был бездетным, Антон Гюнтер назначил своим наследником в Ольденбурге и Дельменхорсте короля Дании, происходившего из Ольденбургской династии.

Незаконнорожденному сыну Антону, графу Альденбургскому он передал как самостоятельное владение часть своих земель вокруг Фареля; эта синьория в начале XVIII века перешла по наследству в род Бентинков. Сестре Магдалене, княгине Ангальт-Цербстской он завещал синьорию Евер, которая через много лет перешла по наследству к Софии Августе Ангальт-Цербстской, занявшей в 1762 году российский престол.

Предки

Примечания

Литература 
 Friedrich-Wilhelm Schaer: Anton Günther, in: Hans Friedl, Wolfgang Günther, Hilke Günther-Arndt and Heinrich Schmidt (eds.): Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Isensee Verlag, Oldenburg, 1992, ISBN 3-89442-135-5, p. 37-40
 Karl Veit Riedel: August Oetken, in: Biographisches Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg, Isensee Verlag, Oldenburg, 1992, ISBN 3-89442-135-5, p. 534—535
 Gerold Schmidt: Der Kirchenmaler und Mosaikkünstler des Historismus Prof. August Oetken (1868—1951), Mitgestalter des Melanchthonhauses in Bretten, in: Stefan Rhein and Gerhard Schwinge (eds.): Das Melanchthonhaus Bretten. Ein Beispiel des Reformationsgedenkens der Jahrhundertwende, Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher, 1997, ISBN 3-929366-63-0, p. 167—212

Ссылки 
 Page at kulturportalnordwest.de

Правители Ольденбурга